Caribbean steht für:
 Caribbean Airlines, nationale Fluggesellschaft Trinidad und Tobagos
 Packard Caribbean, Automodell der Marke Packard

Siehe auch:
 Karibisch (Begriffsklärung)
 Pirates of the Caribbean (Begriffsklärung)
 Royal Caribbean Cruises Ltd., Kreuzfahrtunternehmen